Adatepe ist der Familienname folgender Personen:

 Ertan Adatepe (* 1938), türkischer Fußballspieler
 Sabine Adatepe (* 1963), deutsche Übersetzerin und Autorin